Le sigle PPV peut faire référence à :
 pay-per-view, un système de diffusion télévisée payant ;
 plum pox virus, ou sharka, une maladie végétale s'attaquant au genre Prunus ;
 principe des puissances virtuelles, une des approches mathématiques utilisée en mécanique ;
 particule pseudo-virale, une particule virale sans génome ;
 Partij voor de Vrijheid (Parti pour la liberté), un parti politique néerlandais de droite radicalisée.